Jaroslav Hübl ist der Name folgender Personen:

* Jaroslav Hübl (Eishockeyspieler, 1957) (* 1957), tschechischer Eishockeyspieler
 Jaroslav Hübl (Eishockeyspieler, 1982) (* 1982), tschechischer Eishockeytorwart